Circuito Brasileiro de League of Legends (или аббрев. от ) — профессиональная лига для команд из Бразилии по компьютерной игре League of Legends.

Трансляции по телевидению 
В 2016 году платный бразильский телеканал SporTV транслировал финал CBLoL в прямом эфире. SporTV выкупил права на показ игр обоих сплитов сезона 2017, предложив лучшие условия чем канал ESPN Brasil.

Список чемпионов

Примечания 

Бразилия
Киберспорт в Бразилии